

Cinema 
 Step by Step – film del 1946 diretto da Phil Rosen
 Step by Step – film del 2001

Musica

Album 
 Step by Step – album degli Steps del 1980
 Step by Step – album di Eddie Rabbitt
 Step by Step – album di Linda George
 Step by Step – album dei New Kids on the Block
 Step by Step – album di Stephanie Cheng

Singoli 
 Step by Step – singolo di Annie Lennox
 Step by Step – singolo di Whitney Houston, cover del singolo precedente
 Step by Step – singolo di Eddie Rabbitt
 Step by Step – singolo dei New Kids on the Block
 Step By Step – singolo dei Koxo

Altro 
 STEP BY STEP – brano musicale degli ZIGGY e prima sigla di chiusura dell'anime Detective Conan
 Step by Step – brano musicale dei The Crests
 Step by Step – brano musicale di Peter Griffin

Televisione 
 Una bionda per papà (Step by Step) – serie televisiva statunitense trasmessa dal 1991 al 1998